Костанцо; Костансо

 Костанцо Вароліо (1543—1575) — італійський анатом і лікар папи Григорія XIII.
 Костанцо Казана (1900—1942) — італійський морський офіцер.
 Костанцо Порта (1529—1601) — італійський композитор пізнього Відродження, один з найвидатніших представників венеціанської школи.
 Костанцо Преве (1943—2013) — італійський філософ і політичний теоретик.
 Костанцо Сіано (1876—1939) — італійський морський офіцер і політик.
 Костанцо Феста (1485—1490 — 1545) — італійський композитор епохи Відродження.

 Анджело Костанцо (* 1976) — австралійський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав за клуб «Аделаїда Сіті», також за національну збірну Австралії.
 Джек Костанцо (1919—2018) — американський барабанщик.
 Марк Костансо (* 1972) — канадський виконавець, продюсер та композитор.
 Мауріціо Костанцо (* 1938) — італійський телеведучий, журналіст, сценарист та режисер.
 Морено Костанцо (* 1988) — швейцарський футболіст-півзахисник.
 Пауло Костанцо (* 1978) — канадський актор.
 Роберт Костанцо (* 1942) — американський кноактор і актор озвучування.
 Саверіо Костанцо (* 1975) — італійський кінорежисер.
 Франциско Костанцо (1912 — ?) — уругвайський боксер, брав участь у літніх Олімпійських іграх-1936.
 Франко Костанцо (* 1980) — аргентинський футбольний воротар, виступав за чилійський клуб «Університет Католіка».
 Анжело ді Костанцо (1507—1591) — італійський історик і поет.
 Нелло Ді Костанцо (* 1961) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Марко Ді Костанцо (* 1992) — італійський веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу.

Сан-Костанцо — муніципалітет у регіоні Марке, провінція Пезаро і Урбіно.
 Віллар-Сан-Костанцо — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
Італійські імена
Італійські прізвища